

Persone 
 Provenzano Salvani – condottiero italiano
 Sapìa Salvani – gentildonna senese

Altro 
 Microtrichalus salvani – specie di coleottero